Большой Перелаз — название населённых пунктов.

Россия 
 Большой Перелаз — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Большой Перелаз — деревня в Кумёнском районе Кировской области.